Эсенов — фамилия; имеет женскую форму Эсенова.
 Эсенов, Довлет Бабаевич (1919—1997) — советский и туркменский сатирик, фельетонист.
 Эсенов, Рахим Махтумович (1927—2022) — советский и туркменский писатель.

Эсенова 
 Эсенова, Тоушан (1915—1988) — туркменская советская поэтесса, писательница, драматург, переводчица, заслуженная поэтесса Туркменской ССР.
 См. также 
 Есенов